Il singolare del torneo di tennis Columbus Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Brian Gottfried 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Steve Denton (quarti di finale)
 Tim Mayotte (secondo turno)
 Brian Gottfried (finale)

 Chip Hooper (semifinali)
 Shlomo Glickstein (primo turno)
 Hank Pfister (quarti di finale)
 Vincent Van Patten (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1982